Monteluz puede referirse a:

 Monteluz, núcleo del municipio de Moeche, en la provincia de La Coruña (España).
 Monteluz, núcleo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas (España).
 Monteluz, núcleo del municipio de Peligros, en la provincia de Granada (España).